Mimomys:
 Mimomys † — род грызунов в подсемействе Arvicolinae или Microtinae
 Mimomys † — подрод рода Mimomys